L'Open des Pays-Bas féminin 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Open des Pays-Bas qui se déroule du 16 au  à Rotterdam. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 20 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées. 

La joueuse locale, ancienne championne du monde âgée de 34 ans, Vanessa Atkinson remporte le titre en s'imposant face à Madeline Perry.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Pays-Bas masculin de squash 2010
 Saison 2010 de la WSA

Liens externes 

Open des Pays-Bas de squash
Squash en 2010
Sport en novembre 2010
Compétition de squash à Rotterdam